El Clásico Mundial de Béisbol 2023 es la quinta edición del torneo internacional de béisbol más importante a nivel de selecciones nacionales del mundo. Inició con una ronda de clasificación, por lo que el número de equipos involucrados es de veintiocho. El título es defendido por la selección de béisbol de los Estados Unidos que ganó por primera vez en la historia del evento en 2017, al superar en la final a la de Puerto Rico.

Participan veinte selecciones nacionales en la competencia.

En una primera instancia el evento se iba a desarrollar en 2021, pero, debido a la pandemia de COVID-19, la MLB acordó aplazar el evento.

Ronda de clasificación 

La ronda de clasificación para el Clásico Mundial se desarrollaría en el mes de marzo del año 2020, pero fue aplazada debido a la pandemia de COVID-19. Anteriormente, los que quedaban en último lugar de cada grupo, en este caso el Clásico Mundial de 2017, tendrían que disputar su entrada al torneo contra otras doce selecciones, pero el pasado 28 de enero de 2020, la organización decidió aumentar el número de participantes de 16 a 20; por lo cual, los dieciséis equipos que estuvieron en la edición pasada están automáticamente clasificadas.

Por lo tanto, las nuevas cuatro selecciones que dirían presente en el Clásico Mundial 2021, saldrían de una nueva Ronda de Clasificación que se iba a disputar en el Kino Sports Complex de Tucson, Arizona, entre el 12 y el 25 de marzo del 2020. Participarían 12 equipos distribuidos en dos grupos de seis. A causa de la pandemia de Covid-19 las fechas para la ronda de clasificación se reprogramaron para disputarse entre la última semana del mes de septiembre y la primera semana de octubre de 2022, mientras que Regensburg, Alemania y la Ciudad de Panamá, Panamá serán las sedes del clasificatorio.

En el grupo A estarán:
 por Europa: , , ,  y ;
 por África: . 

Mientras, el grupo B lo conformarán: 
 por América: , ,  y ;
 por Asia: ;
 por Oceanía: .

Equipos clasificados 
En cursiva los equipos debutantes en la Fase Final.

Sedes
Cuatro estadios serían utilizados durante el torneo:

Primera ronda

Grupo A

Partidos

Grupo B

Partidos

Grupo C

Partidos

Grupo D

Partidos

Fase Final

Cuartos de Final

Semifinales

Final

Posiciones

Derechos de transmisión 
Los siguientes empresas y canales fueron los autorizados para la transmisión del torneo.

Referencias

Enlaces externos 

 
  de Cuba en el Clásico Mundial